Зиновьев Кирилл Олегович — (род. 03 ноября 1997, Новокузнецк, Кемеровская область, Россия) — российский хоккеист, нападающий ХК "Динамо-Алтай" из города Барнаула, выступающего в Первенстве Высшей Хоккейной лиги.

Биография 
Воспитанник хоккейной школы новокузнецкого «Металлурга».

Карьеру хоккеиста начал в 2009 году в системе клуба «Металлург» (Новокузнецк), до 2012 года играя в команде, принимающей участие в первенстве России по хоккею среди юниорских команд.

В 2012 году перешёл в клуб Молодежной хоккейной лиги «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк), в составе которого находился до 2018 года. Привлекался к играм новокузнецкого «Металлурга» в КХЛ и ВХЛ. Наивысшим достижением является бронзовая медаль розыгрыша Кубка Харламова в сезоне 2016/17. В Молодежной хоккейной лиге в общей сложности сыграл 220 матчей, отметился 37 голами и 43 результативными передачами.

В 2013 году выступал за юниорскую сборную России.

В сезоне 2018/19 перешёл в клуб Высшей хоккейной лиги «Барс», в котором сыграл всего пять матчей, не набрав результативных очков.

В сезоне 2019/20 подписал контракт с выступающим в чемпионате Казахстана ХК Алматы, в котором за 25 игр, проведенных в клубе, смог отметиться двумя результативными передачами.

С сезона 2020/21 играет в барнаульском клубе «Динамо-Алтай» в Первенстве ВХЛ. В составе команды дважды становился бронзовым призером розыгрыша Кубка Федерации.

Достижения 
 Бронзовый призер розыгрыша Кубка Харламова — 2016/17 («Кузнецкие медведи»);

 Бронзовый призер розыгрыша Кубка Федерации — 2020/21, 2021/22 (оба — в составе «Динамо-Алтай»).

Статистика

Клубная карьера

Карьера в сборной

Ссылки 

Хоккеисты России
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Кузнецкие медведи»
Игроки ХК «Барс»
Игроки ХК «Алматы»
Игроки ХК «Динамо-Алтай»